Пода може да се отнася за следните обекти:

 Пода (Бургас) — Защитена местност и Природозащитен център южно от Бургас;
 Пода (Камчия) — Местност в природния резерват „Лонгоза“ на река Камчия.